«200 Motels» — саундтрек Френка Заппи з однойменного документального фільму.

Список пісень

Сторона 1

Сторона 2

Сторона 3

Сторона 4

бонус-треки на перевиданні CD

200 Motels promotional radio spots

Посилання

Альбоми Френка Заппи
Саундтреки 1971 року
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми